Ik zie (Xander de Buisonjé), een lied van Xander de Buisonjé uit 2003
 Ik zie (Jan Smit), een lied van Jan Smit uit 2018